Op 30 september 2021 woonden in Duitsland 83.222.442 inwoners, waarvan 10.787.175 buitenlanders. Duitsland heeft daarmee de grootste bevolking van de landen van de Europese Unie. Het is tevens een van de dichtstbevolkte landen van Europa, met meer dan 232 inwoners per km². Alleen België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben een hogere bevolkingsdichtheid.

De dichtstbevolkte gebieden zijn de miljoenensteden Berlijn, Hamburg en München, het industriegebied van Noordrijn-Westfalen (inclusief het Ruhrgebied), het Rijn-Main-gebied, het Rijn-Neckar-gebied en de omgeving van Stuttgart, het industriegebied Leipzig-Halle, het gebied Chemnitz-Zwickau en de omgeving van Dresden. Ruim 87% van de totale bevolking woont in de steden of in stedelijke gebieden.

De grootste bevolkingsconcentratie, circa 11 miljoen mensen, bevindt zich in en rond het Ruhrgebied, waar steden als Essen, Duisburg, Dortmund, Bochum en Düsseldorf zo dicht bij elkaar liggen dat ze zonder duidelijke grens in elkaar overlopen. Van de meer dan 83 miljoen inwoners wonen er ongeveer 12,5 miljoen mensen in oostelijk Duitsland en nog eens 3,7 miljoen in Berlijn.
Er wonen relatief veel mensen in kleine dorpen van minder dan 5.000 inwoners en in de vele middelgrote steden van 100.000-500.000 inwoners.

Bevolkingsaantallen per kwartaal van 2011-heden

Bevolkingsaantallen van 1871-heden 

² De bevolkingscijfers zijn gebaseerd op de Zensus 2011.

Bevolkingsaantallen per deelstaat 2003-heden 

² De bevolkingscijfers zijn gebaseerd op de Zensus 2011.

Duitse steden met meer dan 100.000 inwoners

Overige gegevens (stand juli 2001 of meer recent waar dit genoemd wordt)

Totale bevolking: 83.073.100 inwoners (juni 2019)

Leeftijden:
0-14 jaar: 15,57% (m 6.635.328; v 6.289.994)
15-64 jaar: 67,82% (ma 28.619.237;v 27.691.698)
65 jaar en ouder: 16,61% (m 5.336.664; v 8.456.615) (2016)
Bevolkingsgroei: -0,2% (2016)
Geboortecijfer: 8,2 op 1000 inwoners (periode 2010-2016)
Sterftecijfer: 10,42 op 1000 inwoners (2016)
Netto migratie cijfer: 4 promille (4 op 1000) (2016)
Onderscheid naar seksen:
zuigelingen: 1,06 m/v
onder 15 jaar: 1,05 m/v
15-64 jaar: 1,03 m/v
65 jaar en ouder: 0,63 m/v
totale bevolking: 0,96 m/v (2001)
Zuigelingensterfte: 3,8 op 1000 (2006)
Levensverwachting:
totale bevolking: 80,45 jaar
mannen: 77,72 jaar (2012)
vrouwen: 82,73 jaar (2012)
Totaal vruchtbaarheidscijfer: 1,57 kinderen (2018)
HIV/AIDS
Besmetting/ziekte bij volwassenen: 0,1% (2011)
HIV/AIDS - aantal mensen met HIV/AIDS: 37.000 (2007)
HIV/AIDS - overledenen: 600 (2009)
Nationaliteit: Duitser/Duitse
Etnische groepen: Duitsers 91,1%, Turken 2,5%, andere 6,4% (grotendeels bestaand uit geïmmigreerde Servo-Kroaten, Italianen, Russen, Grieken, Polen en Spanjaarden, ook uit historisch aanwezige Sorben (60000), Denen (50000), Wenden, Friezen, Sinti, Roma)

Religies: rooms-katholiek 25,461 miljoen of bijna 31 %, stand: 12/2007, protestants EKD 24,8 miljoen (of 30,2 %), stand: 12/2007, moslim 4 %, joods: 0,2 %, niet bij religie aangesloten of andere ongeveer 33 %.
Kerkbezoek is afnemend en was in 2007 ongeveer 6 % waarvan 4,2 % rooms-katholiek en 1,2 % EKD (protestants).

Talen: Duits (officiële taal), Sorbisch, Deens (talen van erkende regionale minderheden), Nederduits, Roma, Fries, Turks, Russisch

Alfabetisme: (mensen van 15 jaar en ouder die kunnen lezen en schrijven): 99 % (2016)

Zie ook
 Duitsers
 Nederlanders in Duitsland

Referenties 

Mens en maatschappij in Duitsland
Duitsland
Duitsland